Kabalebo (rivier), een rivier in Suriname
 Kabalebo (gebied), het gebied rondom bovengenoemde rivier
 Kabalebo (ressort), een bestuursressort in Suriname
 Kabalebo Nature Resort, een afgelegen vakantieresort in het bestuursressort
 Kabalebo Airstrip, een klein vliegveld bij het Kabalebo Nature Resort
 Kabaleboproject, ook wel het West-Surinameplan, een economisch ontwikkelingsproject in midden jaren 1970